Henryk Burbon (2. książę de Condé) (1552-1588)
 Henryk Burbon (3. książę de Condé) (1588-1646)
 Henri d’Orléans (1908–1999) (1908–1999)
 Henri d’Orléans (1933–2019) (ur. 1933)

Zobacz też